Mariscal Humberto d'Alencar Castelo Branco (Fortaleza, 20 de setembre de 1900 — Fortaleza, 18 de juliol de 1967) va ser un militar i polític brasiler, primer president del règim militar instaurat pel Cop Militar de 1964.

Nomenat cap de l'Estat-Major de l'Exèrcit pel llavors president de la República João Goulart el 1963, Castelo Branco va ser un dels líders militars del Cop d'Estat de 31 de març de 1964, que va destituir João Goulart.

Presidents del Brasil
Gran Creu de Cavaller amb Cordó de l'orde al Mèrit de la República Italiana
Persones de Fortaleza
Gran Creu de l'Orde al Mèrit de la República Italiana
Gran Creu de l'orde de la Creu del Sud
Morts al Brasil
Morts per accident aeri
Polítics de Ceará
Doctors honoris causa per la Universitat Federal de Ceará